Oppermann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Achim Oppermann, deutscher Musiker und Musikproduzent
 Alfred Oppermann (1889–1956), deutscher bildender Künstler und Dozent
 Aloísio Roque Oppermann (1936–2014), brasilianischer Geistlicher und Erzbischof von Uberaba
 Anna Oppermann (1940–1993), deutsche bildende Künstlerin
 Anne Oppermann (* 1961), deutsche Landespolitikerin (CDU), Landtagsabgeordnete in Hessen
 August von Oppermann (1821–1892), preußischer Generalmajor
 Bernd H. Oppermann (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernhard Oppermann (1853–1917), deutscher Reichsgerichtsrat
 Bettina Oppermann (* 1960), deutsche Landschaftsarchitektin und Hochschullehrerin

 C. H. N. Oppermann (ca. 1760–nach 1809), deutscher Maler
 Christian Oppermann (1850–1911), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Dagmar Oppermann (* 1963), deutsche Juristin und Richterin am Bundessozialgericht
 Ewald Oppermann (1896–1965), deutscher Fliegerkorps-Gruppenführer und Generalkommissar (NSDAP)
 Frank Oppermann (* 1966), deutscher Musicaldarsteller, Schauspieler und Sänger

 Gisele Oppermann (* 1987), deutsches Model und Reality-TV-Teilnehmerin
 Hans Oppermann (Landrat) (1886–1946), deutscher Landrat
 Hans Oppermann (1895–1982), deutscher klassischer Philologe und Althistoriker
 Heinrich Albert Oppermann (1812–1870), deutscher Schriftsteller
 Heinz Oppermann (1882–1958), deutscher Manager der Gummiindustrie
 Helmut Oppermann (1953–2015), Bremer Künstler

 Ina Spanier-Oppermann (* 1962), deutsche Abgeordnete und Politikerin (SPD), MdL
 Jörg Oppermann (* 1985), deutscher Springreiter
 Julius Oppermann (1825–1880) deutscher Redakteur
 Jürgen Oppermann (* 1947), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer

 Lea-Lina Oppermann (* 1998), deutsche Schriftstellerin
 Lothar Oppermann (1930–2019), deutscher Politiker (SED), Leiter der Abteilung Volksbildung des ZK der SED
 Ludvig Oppermann (1817–1883), dänischer Mathematiker
 Luzia Oppermann (* 1994), österreichische Schauspielerin

 Matthias Oppermann (* 1956), deutscher Psychoanalytiker und Maler
 Matthias Oppermann (Historiker) (* 1974), deutscher Historiker
 Michael Friedrich Oppermann (1800–1883), deutscher Schuldirektor und Geograph
 Otto Oppermann (1873–1946), deutsch-niederländischer Historiker
 Otto Ernst Oppermann (1764–1851), deutscher Arzt und Tierpräperator
 Paul Oppermann, deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Oppermann (* 1954), deutscher Musiker
 Siemer Oppermann (* 1934), deutscher Klassischer Archäologe

 Wolfgang Oppermann (1937–2001), deutscher bildender Künstler

Siehe auch 
 Carl Oppermann Electric Carriage Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 E. Oppermann Mechanische Gurt- und Bandweberei
 Die Geschwister Oppermann, Lion Feuchtwanger
 Opfermann
 Opperman

Weblinks 
 Oppermann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname